Gastinel ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Gastinel (* 1971), französische Cellistin
 Léon Gastinel (1823–1906), französischer Komponist
 Pierre Gastinel (1898–1943), französischer Romanist und Literaturwissenschaftler